Beille ou Beillé peut désigner :

Géographie 
 Beillé, commune de la Sarthe, avec la gare de Connerré - Beillé, 
 Belle-Beille, quartier angevin, où se trouve le campus de Belle-Beille, 
 La Parc de Belle Beille est un des parcs composant l’Étang Saint-Nicolas, 
 Plateau de Beille, un massif montagneux pyrénéen situé dans le département de l’Ariège, site d’un station de sports d’hiver, et lieu de passage régulier de diverses courses cyclistes, dont le Tour de France.

Patronyme 
  (1862-1946), botaniste dont l’abréviation botanique standard est Beille.

Personnage de fiction 
 François Beille, personnage principal du roman historique La Victoire de la Grande Armée écrit par Valéry Giscard d'Estaing.